Tubercolo di Zuckerkandl può riferirsi a: 

 Tubercolo di Zuckerkandl (tiroide)
 Tubercolo di Zuckerkandl (denti)